Thoosa är ett släkte av svampdjur. Thoosa ingår i familjen borrsvampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrsvampar
Thoosa